Деак () — угорське прізвище:

 Іштван Деак (1926) — угорський історик та емеритований професор Колумбійського університету.
 Кріштоф Деак (1982) — угорський кінематографіст.
 Ласло Деак (1891—1946) — командир 26-ї дивізії СС.
 Ференц Деак (1803—1876) — угорський політик, лідер угорського національного руху.
 Ференц Деак (1922—1998) — угорський футболіст, гравець збірної Угорщини, володар рекорду для всіх європейських ліг 66 м'ячів у 34 матчах.
 Міхай Деак-Бардош (1975) — угорський борець греко-римського стилю, п'ятиразовий срібний призер чемпіонатів світу.

Також 
 Деак Ференц тер — станція будапештського метрополітену.
Угорські прізвища